Знос — дія за значенням дієслів зносити, знести. Цей термін має кілька значень:

Техніка
 Знос — міра руйнування поверхонь тертя деталей машин в результаті зношування.
 Знос — боковий рух повітряного чи водного судна відносно курсу
 Знос — ліквідація, демонтаж будови чи споруди

Економіка
 Знос — зменшення вартості основних засобів (знецінення або застарівання), що характеризує втрату з часом первісної або відновної вартості об'єкта, що оцінюється у зв'язку із зменшенням його корисності, викликаним технічними та економічними причинами.
Інше
 Знос — карти, скинуті, знесені гравцем в обмін на прикуп

Примітки